По́ры:
 Поры — пустоты, отверстия.
 Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.
 Поры — мельчайшие отверстия в биологических мембранах, служащие для транспорта веществ.